Le groupe D de l'Euro 2016, qui se dispute en France du 10 juin au , comprend quatre équipes dont les deux premières se qualifient et peut être la troisième (si elle fait partie des quatre meilleurs troisièmes) pour les huitièmes de finale de la compétition.

Le tirage au sort est effectué le  à Paris.

Le premier de ce groupe, la Croatie affronte le troisième du groupe B/E/F et le deuxième de ce groupe, l'Espagne affronte le premier du groupe E, l'Italie.

Description du groupe 
L'Espagne fait office de favorite de ce groupe D, finissant première de ses éliminatoires avec une seule défaite dans un groupe plutôt faible. La Tchéquie, ayant également terminé première de son groupe en éliminatoire en battant notamment les Pays-Bas, vise logiquement une qualification pour le tour suivant. La Turquie fait office d'outsider, après avoir été le meilleur troisième des éliminatoires et a également battu les Pays-Bas. La Turquie peut finir deuxième aux dépens de la Tchéquie grâce à sa star Arda Turan. La Croatie a terminé deuxième de ses éliminatoires en tenant tête deux fois à l'Italie. Le premier match de ce groupe opposera le Turquie à la Croatie.

Classement 
 

|}

Matchs

Turquie - Croatie

Espagne - Tchéquie

Tchéquie - Croatie

Espagne - Turquie

Tchéquie - Turquie

Croatie - Espagne

Homme du match

Buteurs et passeurs

3 buts 
  Álvaro Morata

2 buts 
  Ivan Perišić

1 but 
  Nikola Kalinić
  Luka Modrić
  Ivan Rakitić
  Nolito
  Gerard Piqué
  Tomáš Necid
  Milan Škoda
  Ozan Tufan
  Burak Yılmaz

1 passe 
  Marcelo Brozović
  Nikola Kalinić
  Ivan Perišić
  Jordi Alba
  Cesc Fàbregas
  Andrés Iniesta
  Nolito
  Tomáš Rosický
  Emre Mor
  Mehmet Topal

Notes et références

Voir aussi 
 Championnat d'Europe de football 2016

Championnat d'Europe de football 2016